Proconsul peut faire référence à :
 proconsul, un homme politique exerçant l'administration d'une province romaine après un consulat dans la Rome antique ;
 proconsul, un genre éteint de l'ordre des primates, datant du Miocène inférieur.